

Estoup est un patronyme porté par  

Jean-Baptiste Estoup (1868-1950), sténographe français.
Pierre Estoup (1926-), magistrat français.

Homonymie de patronyme